Pfarrkirche Steinhaus steht für:
 Pfarrkirche Steinhaus (Oberösterreich), Alle Hll. Apostel, in Steinhaus, Oberösterreich
 Pfarrkirche Steinhaus (Ahrntal), Unsere Liebe Frau von Loreto, in Steinhaus, Gemeinde Ahrntal, Südtirol

Siehe auch: 
 Steinhaus  – ein Überblick